Алекса́ндр Никола́евич Виногра́дов (28 февраля 1918, Москва — 10 декабря 1988, Москва) — советский футболист и хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР (1946).

Биография 
Начинал как футболист — в восемнадцатилетнем возрасте был призван в армию и сразу попал в основной состав легендарной футбольной команды ЦДКА. Играл полузащитником.

В хоккей с шайбой Виноградов пришёл а возрасте около 30 лет. Игровое амплуа — защитник. Известен как силовой хоккеист, часто вступал в контактные единоборства.

Участник матчей против ЛТЦ в 1948 году.

В первом для него и для сборной СССР чемпионате мира 1954 года в Стокгольме Виноградов проявил себя как опытный хоккеист, сражающийся на площадке за честь команды. Умел повести за собой коллектив.

Когда команда готовилась к матчам с сильным соперником, тренеры просили его иногда выступить перед командой.

После окончания карьеры игрока в течение 2 сезонов тренировал ЦСКА, затем был направлен в Куйбышев, где создавалась новая армейская хоккейная команда. Вместе с ним в Куйбышев приехали В. Зингер, И. Трегубов, Ю. Копылов и другие игроки, которых освободил по приходе в ЦСКА новый тренер А. В. Тарасов.

Затем Виноградов вернулся в Москву, в «Крылья Советов», в 1964—1967 работал главным тренером команды. В 1970—1980-е годы работал тренером ДЮСШ ЦСКА.

Карьера 
 футболиста
 1937—1947 — ЦСКА (чемпион СССР 1946, 1947; Обладатель Кубка СССР 1945; 107 игр, 5 голов + 9 игр, 2 гола в чемпионате 1941)
 1948—1949 — ВВС (39 игр, 1 гол)

 хоккеиста
 1946—1947, 1953—1955 — ЦСКА (ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО)
 1947—1953 — ВВС МВО

Достижения 
 Включён в список 22 лучших игроков сезона (хоккей с мячом) — 1936
 Чемпион мира 1954. На ЧМ — 6 матчей.
 Чемпион СССР 1951—1953 и 1955. Второй призёр чемпионата СССР 1947, 1949 и 1954. В чемпионатах СССР — 130 матчей, забросил 38 шайб.
 Обладатель Кубка СССР 1952, 1954 и 1955.
 Награждён орденом Красной Звезды — 12 мая 1954 года, орденом «Знак Почёта» — 28 сентября 1960 года, медалью «За боевые заслуги» — 19 января 1951 года, медалью «За трудовое отличие» 29 апреля 1983 года, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — 13 сентября 1945 года, другими государственными наградами.
 Присвоены звания: Заслуженного мастера спорта СССР — 17 февраля 1947 года, Заслуженного тренера РСФСР — 16 февраля 1972 года.

Примечания

Ссылки 
 Биографический очерк 

Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ВВС
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК ВВС МВО
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры СССР
Тренеры ХК ЦСКА Москва
Тренеры ХК «Крылья Советов»
Хоккейные защитники
Спортсмены нескольких видов спорта